est une expression anglophone signifiant « pouvoir fantôme ». Elle peut faire référence à :

 , album de  sorti en 1990 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .
 Phantom Power, film français réalisé par Pierre Léon et sorti en 2016